Neuf navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Grafton:
 HMS Grafton (1679) était un navire de ligne de 70 canons de troisième rang lancé en 1679, reconstruit en 1700 et capturé par les Français en 1707.
 HMS Grafton (1694) est un brûlot acheté en 1694 et vendu en 1696.
 HMS Grafton (1709) était un navire de 70 canons de troisième rang lancé en 1709, reconstruit en 1725 et démantelé en 1744.
 HMS Grafton (1750) était un vaisseau de 70 canons de troisième rang lancé en 1750 et vendu en 1767.
 HMS Grafton (1771) était un vaisseau de 74 canons de troisième rang lancé en 1771. Il a été utilisé pour le service portuaire à partir de 1792 et a été démantelé en 1816.
 HMS Grafton (1892) était un croiseur de classe Edgar lancé en 1892 et démantelé en 1920.
 HMS Grafton (H89) était un destroyer de classe G lancé en 1935 et torpillé en 1940.
 HMS Grafton devait être un destroyer. Il a été commandé en 1944 mais a été annulé en 1945.
 HMS Grafton (F51) était une frégate de classe Blackwood (Type 14) lancée en 1957 et démantelée en 1971.
 HMS Grafton (F80) était une frégate de type 23. Vendue à la marine chilienne et livrée en 2007, elle a été rebaptisée Almirante Lynch FF 07.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). Londres: Chatham Publishing. .